Милашово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Милашово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Милашово — деревня в Почепском районе Брянской области.